Ruunaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 
 Ruunaluoto (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Ruunaluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,77, long 28,19), 
 Ruunaluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Ruunaluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Ruunaluoto (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Ruunaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,28, long 28,65), 
 Ruunaluoto (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,05, long 29,85), 
 Ruunaluoto (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,33, long 29,45), 
 Ruunaluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,77, long 27,78), 

Robotskapade Finlandförgreningar